Кубок Бразилии по футболу 1960 () — 2-й розыгрыш общенационального чемпионата по футболу в Бразилии. В конце 2010 года Конфедерации футбола Бразилии приравняла розыгрыши Кубка Бразилии (1959—1968) и Кубка Роберто Гомеса Педрозы (Робертан) к чемпионатам Бразилии. Таким образом, выигравший Кубок Бразилии 1960 года «Палмейрас» спустя 50 лет был провозглашён вторым чемпионом Бразилии.

Ход турнира 
Турнир начался 6 сентября 1960 года, спустя чуть более 5 месяцев после решающего финального матча розыгрыша Кубка Бразилии 1959 года. Второй финальный матч состоялся 28 декабря. «Палмейрас» разгромил своего соперника, «Форталезу», со счётом 8:2, а общий счёт финальной серии был 11:3.

17 команд-чемпионов своих штатов были разбиты по географическому признаку и провели две предварительные стадии отбора (в Северной группе Первой стадии также был четвертьфинал из одной пары соперников). В финальной стадии 4 команды встретились в полуфинале. Несправедливая жеребьёвка, согласно которой в первом полуфинале играли представители сильнейших штатов — Сан-Паулу и Гуанабара, а во втором — две значительно более слабые команды — привели к полнейшему разгрому в финале «Форталезы», которая была слабее множества команд, выбывших из турнира из-за неправильной организации турнира и географической привязки.

Финальная стадия

Статистика 
Финальные игры

Лучшие бомбардиры

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 1960 году
Спорт в Бразилии в 1960 году